Восново — село в Бежецком районе  Тверской области. Входит в состав Житищенского сельского поселения.

География 
Село находится в 7 км на северо-запад от центра поселения деревни Житищи и в 46 км на юг от районного центра Бежецка.

История 
В 1754 году в селе была построена деревянная Никольская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Моркино-Горской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село входило в состав Житищенского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Теблешского района Калининской области, с 1956 года — в составе Бежецкого района, с 2005 года — в составе Житищенского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена полуразрушенная деревянная Церковь Николая Чудотворца (1754).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района